Tirkkonen ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Tirkkonen (* 1971), finnischer Eishockeyspieler 
 Harri Tirkkonen (* 1930), finnischer Schauspieler 
 Paavo Tirkkonen (1947–2012), finnischer Eishockeyspieler 

 Sonja Tirkkonen-Condit (* 1940), finnische Übersetzungswissenschaftlerin